Николай Кузьмич Синдряков (1 января 1924 года — 29 сентября 1943 года) — Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 1 января 1924 года в селе Старые Челны Чистопольского кантона Автономной Татарской ССР (ныне Нурлатского района Республики Татарстан) в семье крестьянина. По национальности — чуваш.

Окончил 7 классов. Работал счетоводом в колхозе.

Период Великой Отечественной войны 
В Красной Армии с 1942 года. В 1943 году окончил Саранское пехотное училище.

Командир взвода 55-го мотострелково-пулемётного батальона 55-й гвардейской танковой бригады (7-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт) комсомолец гвардии лейтенант Синдряков в ночь на 22 сентября 1943 года первым на подручных средствах форсировал Днепр в Мироновском районе Киевской области. Взвод продвинулся на 200—300 метров, огнём обеспечил переправу всего батальона.

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 ноября 1943 года.

Погиб в бою 29 сентября 1943 года.

Память 
Именем Героя названы улицы в селе Малый Букрин, в городе Нурлат Татарской АССР; бюст Героя установлен в селе Старые Челны, мемориальная доска — в селе Великий Букрин.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (1943);
 орден Ленина (1943);
 орден Красной Звезды.

Литература 
 
 Кто есть кто в Республике Татарстан, Герои Советского Союза — наши земляки (Сборник документальных очерков и зарисовок в трёх книгах). — Казань: Татарское кн. изд-во, 1982—1985 гг.
 Герои Советского Союза — наши земляки. Казань, 1985, кн. 3. / стр. 56—57.
 Наши земляки — Герои Советского Союза. 3-е изд., испр. и доп. Чебоксары, 1980. / стр. 507.
 Ханин Л. Герои Советского Союза — сыны Татарии. Казань, 1963. / стр. 481—484.

Примечания

Литература 
 Синдряков Н. К. Чувашская энциклопедия

Ссылки 
 
 [www.az-libr.ru/index.htm?Persons&000/Src/0009/dd8c0bbb Синдряков Н. К.]

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Мироновском районе